Кубок Катара по футболу ( — Кубок эмира Катара) — ежегодный футбольный турнир, проводимый под эгидой Футбольной Ассоциации Катара с 1972 года. В турнире принимают участие команды из первого и второго дивизионов чемпионата Катара.

Схема проведения 
Розыгрыш Кубка эмира проводится по кубковой системе. В первом и втором раундах играют команды второго дивизиона и команды из нижней части турнирной таблицы первого дивизиона по итогам прошлого года. Победители матчей второго раунда в четвертьфиналах встречаются с четырьмя лучшими командами страны.

Финалы 

* - в квадратных скобках указан счет в серии пенальти

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Ассоциации Катара

Кубок эмира Катара